Покосная:

 Покосная — река на острове Сахалин.
 Покосная — река в России, протекает в Томской области, Новосибирской области.